Donjon, middeleeuwse toren voor bewoning
 Torenflat, hoog woongebouw